Le  Grand Prix moto d'Australie 2010 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2010. La compétition s'est déroulée du 15 au 17 octobre sur le circuit de Phillip Island.

C'est la  du Grand Prix moto d'Australie.

Résultat des MotoGP

Résultat des Moto2

Résultat des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto d'Australie
Australie
Sport en octobre 2010